Deux monuments historiques français portant le nom de chateau du Mirail :
 Le château se trouvant dans le quartier du Mirail, à Toulouse.
 Le château du Mirail à Brouqueyran, en Gironde.